Een nummer van de Sugababes, zie Ugly (Sugababes)
Een album van Life of Agony, zie Ugly (album)
Een fruitsoort, zie Ugli
Ugly (Jon Bon Jovi)